Марк Ален (; 22. фебруар 1986) је професионални играч снукера.

Каријера

Успеси

Рангирана финала: 16 (9 победа, 7 пораза)

Не-рангирана финала: 7 (3 победа, 4 пораза)

Успех на светском првенству по сезонама 

Легенда:
 КВ = Пораз у квалификацијама
 xР = Пораз у -{x}- Рунди
 ЧФ = Четвртфинале
 ПФ = Полуфинале
 Ф = Финале
 П = Победа

Референце

Спољашње везе 

Рођени 1986.
Северноирски играчи снукера